Le Botafogo Futebol Clube (Botafogu Futibol Klubi en créole cap-verdien) est un club cap-verdien de football basé à São Filipe dans l'île de Fogo située dans l'archipel de Sotavento. L'équipe est partie intégrante du club omnisports Botafogo qui dispose également de sections basket-ball, volley-ball et athlétisme.

Uniformes et histoires des uniformes 
Est couleur de uniforme est blanc et noir pour matches domiciles et blanc et rouge pour matches visiteurs ou alternatives.

Palmarès 
 Championnat du Cap-Vert :
 Champion : 1980.

 Championnat de l'île de Fogo :
 Champion : 1979/80, 1988/89, 1995/96, 2000/01, 2005/06, 2009/10.

 Tournoi d'Ouverture de Fogo :
 Vainqueur en 2000/01

 Coupe de Fogo :
 Vainqueur en 2007/08

Bilan saison par saison

Competition national

Compétition régionale

Anciens joueurs
 Gilson Silva

Références

Lien externe 
 "Papa" títulos do Fogo regressa ao convívio dos grandes. (17 avril 2006)

Botafogo Futebol Clube (Sao Filipe)
Botafogo Futebol Clube (São Filipe)
Fogo (Cap-Vert)